Fedor (également orthographié Fédor, Fyodor, Fiodor ou Feodor) est la translittération du prénom russe Фёдор (Théodore) et peut référer à :

 Fédor  (1557-1598), tsar de Russie;
 Fédor II (1589-1605), tsar de Russie;
 Fédor III (1661-1682), tsar de Russie;
 Fedor von Bock, (1880-1945), général et maréchal allemand durant la Seconde Guerre mondiale;
 Fedor Emelianenko (1976-), combattant professionnel russe;
 Fiodor Dostoïevski, (1821-1881), écrivain russe auteur, entre autres, de Crime et Châtiment;
 Fiodor Tiouttchev, (1803-1873), poète russe;
 Fiodor Nikolaïevitch Glinka (1786-1880) (en ), un poète, un journaliste, un écrivain et un historien russe;
 Fyodor, pseudonyme du hacker Gordon Lyon;
 Fedor, personnage de l'univers Saint Seiya.
 Fedor (robot), robot envoyé sur l'ISS.

Homonymie de prénom